Удельная орбитальная энергия () в космической механике — удельная орбитальная энергия () двух орбитальных тел — это постоянная сумма их взаимной потенциальной энергии () и их общей кинетической энергии (), делённая на приведенную массу.

Согласно уравнению сохранения орбитальной энергии (также называемому уравнением Виса-Вива (vis-viva equation)), она не меняется со временем:

 

где
  — относительная Орбитальная скорость;
  — орбитальное расстояние между телами;
  — сумма стандартных гравитационных параметров тел;
  — удельный относительный угловой момент в смысле относительного углового момента, делённого на приведенную массу;
  — Эксцентриситет орбиты;
  — Большая полуось.

Примечания

Ссылки 
 

Орбиты
Астродинамика
Астрономия